

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zborowskie – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola 
 Zborowskie – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna